Kozinski oder Koziński ist der Name von

 Alex Kozinski (* 1950), US-amerikanischer Bundesrichter	
 Janusz Kozinski, kanadischer Unternehmer
 Jerzy Koziński (* 1949), polnischer Fußballmanager
 Józef Koziński(1902–1979), polnischer Offizier
 Marek Koziński, polnischer Kardiologe
 Paweł Kozinski, Regieassistent
 Rafael Kozinski, Schauspieler
 Stefan Kozinski (1953–2014), US-amerikanischer Komponist
 Tomasz Koziński, polnischer Politiker